Ругендас () — немецкая фамилия.

 Георг Филипп Ругендас (1666—1742) — немецкий батальный живописец и гравёр.
 Йоганн Мориц Ругендас (1802—1858) — немецкий художник.